Marsala est une commune de Sicile
 Le Marsala est un vin réputé originaire de cette région
 Marsala est le nom d'une couleur qui tire son nom du vin sicilien.
 Le Marsala est un croiseur de reconnaissance italien